A 2012–13-as magyar televíziós évad szócikk a három országos adó főműsoridős műsorait gyűjti össze. A lista tartalmazza a csatornák saját gyártású főműsoridős műsorait, sorozatait és a más országok által készített, szinkronizált sorozataikat.

A lista az RTL Klub, a TV2, valamint a közszolgálati televízió egyes adója, az M1 főműsoridős műsorstruktúráját tartalmazza.

Jelmagyarázat 
 – Importált (nem saját gyártású) televíziós műsor

 – Sportműsor

 – Film
 Az első évados műsorok félkövérek.

Napok szerint

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Csatornák szerint

RTL Klub

TV2

M1

Berendelések és kaszák 
RTL Klub
 2012. december 16. – berendelték az X-Faktor negyedik évadját.
 2013. március – berendelték a Házasodna a gazda második évadját.
 2013. március – elkaszálták az Autómánia című magazinműsort.

TV2
 2013. május – berendelték a The Voice – Magyarország hangja második évadját.
 2013. június – berendelték Az ének iskolája második évadját.

M1
 2013. január 14. – berendelték A Dal harmadik évadját.
 2013. május – berendelték a Munkaügyek harmadik évadját.

Jegyzetek

Források 
 TVMustra.hu
 RTL Klub sajtóosztály
 RTL II sajtóosztály 

Televíziócsatornák által sugárzott műsorok listái
2013 a televíziózásban
2012 a televíziózásban
Magyarországi televíziózás